Weizsäcker är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Christian von Weizsäcker, nationalekonom, son till Carl Friedrich
 Carl Friedrich von Weizsäcker, fysiker och filosof, son till Ernst, bror till Richard
 Carl Heinrich Weizsäcker, teolog, bror till Julius, far till Karl
 Ernst von Weizsäcker, diplomat, far till Richard och Carl Friedrich
 Heinrich Weizsäcker, konsthistoriker, son till Julius
 Julius Weizsäcker, historiker, bror till Carl Heinrich, far till Heinrich
 Karl von Weizsäcker, politiker, son till Carl Heinrich, far till Ernst
 Richard von Weizsäcker, politiker, president i Tyskland 1984-1994, son till Ernst, bror till Carl Friedrich

Tyska efternamn